Tetragoneuria är ett släkte av trollsländor. Tetragoneuria ingår i familjen skimmertrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skimmertrollsländor
Tetragoneuria